Salvat puede referirse a:
Enciclopedia Salvat, popular obra enciclopédica española;
Editorial Salvat, empresa editora española;
Joan Salvat-Papasseit (1894-1924), poeta español;
Raymundo Miguel Salvat (1881-1940), jurista argentino; o
Ricard Salvat (1934-2009), dramaturgo español.